Historie zná větší počet velkých zemětřesení na Luzonu:

 Zemětřesení na Luzonu (1645)
 Zemětřesení na Luzonu (1880)
 Zemětřesení v Casiguranu (1968)
 Zemětřesení na Luzonu (1990)

Luzon